Марк Лици́ний Луку́лл (; родился около 65 года до н. э., Рим, Римская республика — казнён в октябре 42 года до н. э., Филиппы, провинция Македония) — древнеримский государственный деятель.

Биография 
Марк Лициний был сыном Луция Лициния Лукулла от его второго брака с Сервилией Младшей. Он потерял отца уже в 56 году до н. э. в возрасте восьми лет и оказался под опекой Марка Порция Катона, приходившегося ему двоюродным дедом, который усыновил его в 54 году. Ещё ребёнком, в соответствии с волей отца и постановлением сената, он воздвиг на форуме статую Геркулеса.

В 49 году до н. э., когда началась гражданская война, Лукулл вместе с матерью и Катоном уехал на Сицилию, а потом в Азию. Отправляясь в армию Гнея Помпея Великого, Катон оставил своих родственников на Родосе.

После гибели Цезаря юный Лукулл поддержал его убийц. Он сражался в рядах республиканцев при Филиппах, попал в плен и был казнён по приказу Марка Антония.

Примечания 

Лицинии Лукуллы
Родившиеся в 60-е годы до н. э.
Военачальники Древнего Рима
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Умершие в 42 году до н. э.